Capra – genere della sottofamiglia dei Caprinae
Capra hircus – capra domestica
Capra – cavalletto oppure pali di sostegno per carrucole (dispositivo di sollevamento formato da tre travi disposte a piramide triangolare)

Geografia
Isola Capra (Kozjak) – isola dell'arcipelago delle Quarnerine in Croazia
Isola della Capra – isola dell'arcipelago di La Maddalena in Italia
Capra – contrada di Viadanica in Provincia di Bergamo

Persone 
Capra – famiglia aristocratica vicentina
Adriano Capra – ex calciatore italiano
Alessandro Capra – architetto e inventore italiano
Alfonso Capra – militare italiano
Baldassarre Capra – scienziato italiano
Bartolomeo della Capra – arcivescovo cattolico italiano
Beatrice Capra – tennista statunitense
Bruno Capra – calciatore italiano
Carlo Capra – calciatore italiano, fratello di Giovanni
Carlo Capra – musicista italiano
Egidio Capra – calciatore italiano
Francis Capra – attore statunitense
Frank Capra – regista, sceneggiatore e produttore italo-americano
Fritjof Capra – fisico teorico, economista e scrittore austriaco
Galeazzo Capra – scrittore e politico italiano
Giovanni Capra – calciatore italiano
Giuseppe Capra – calciatore italiano
Juan Capra – pittore, cantante e poeta cileno
Marcello Capra – chitarrista e compositore italiano
Marcello Capra – medico e filosofo italiano
Mario Capra – calciatore italiano
Michele Capra – pallavolista italiano
Orazio Claudio Capra – architetto italiano
Pietro Capra – calciatore italiano, fratello di Egidio

Altro
Capra – segno zodiacale cinese
La capra – film di Francis Veber
La capra – scultura di Pablo Picasso

Pagine correlate
Palazzo Capra
Villa Capra

Altri progetti